Санабрија има више значења:

 Санабрија (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санабрија, Лас Каноас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санабрија (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику